Лос Анконес има више значења:

 Лос Анконес (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Анконес, Игнасио Аљенде (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Анконес (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Анконес (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику